Вічне місто () — Рим.

  Вічне місто  — () назва фільму.
 Вічне місто (фільм) — американська німа військова мелодрама 1923 року.
 Вічне місто (фільм, 1915) — фільм Едвіна Портера.

Прізвиська міст